Return to Sender steht für:

 Return to Sender (Lied), Lied von Elvis Presley (1962)
 Return to Sender (2004), US-amerikanisch-dänisch-britischer Film von Bille August (2004)
 Return to Sender – Das falsche Opfer, US-amerikanischer Film von Fouad Mikati (2015)